Юлий Циммерман:
 Циммерман, Юлий (1824—1906) — немецкий художник.
  Циммерман, Юлий (1851—1923) — владелец фабрик по производству музыкальных инструментов и музыкальный издатель.